Корчеватка  — топоним:

Беларусь 
 Корчеватка — деревня, Докшицкий сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Корчеватка — деревня, Ленинский сельсовет, Житковичский район, Гомельская область